è un manga di Akira Toriyama pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 1987. Nel 1990 la Toei Animation ne ha tratto un adattamento anime.

Trama
Kennosuke è un bambino di buona famiglia che frequenta l'asilo. Un giorno la sua precoce amichetta gli chiede un appuntamento, ma Kennosuke che non sa come comportarsi con le ragazze, chiede aiuto a Shinobimaru, il suo maialino ninja, affinché gli insegni le regole di comportamento che Kennosuke ignora. Iniziano così le disavventure del povero Kennosuke, che desidera più di ogni altra cosa non essere chiamato "verme" dalla sua amica, per non infangare il suo orgoglio ed il suo buon nome.

Media
Pubblicato inizialmente su rivista, il manga è stato poi raccolto nel secondo volume di Toriyama World del 1988 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (quarto volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Nel 1990 la Toei Animation ha prodotto una versione animata del manga per la regia di Minoru Okazaki, inserita nello speciale Akira Toriyama: The World che raccoglie le trasposizioni delle storie autoconclusive di Akira Toriyama.

Collegamenti esterni 
 

Shōnen
Akira Toriyama